UJC steht als Abkürzung für:

 Unión de Jóvenes Comunistas, kommunistischer Jugendverband Kubas
 Unión Juvenil Cruceñista, Jugendunion von Santa Cruz, Bolivien

UJC